Кубок Англии по футболу 2012/13 — 132-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 2-й раз подряд спонсором Кубка Англии является Budweiser. 833 клуба могли принять участие в турнире, в окончательный список участников попали 758.

Турнир начался 11 августа 2012 года экстрапредварительным раундом и завершился финалом, который прошёл 11 мая 2013 года на стадионе «Уэмбли». Победителем турнира впервые в своей истории стал клуб «Уиган Атлетик», обыгравший «Манчестер Сити» со счётом 1:0 в финальном матче.

Команды

Календарь 
Календарь Кубка Англии на сезон 2012/13, объявленный ФА:

Первый раунд

Второй раунд 
Жеребьевка раунда прошла 4 ноября 2012 года.

Командой низшего дивизиона в этом раунде был «Гастингс Юнайтед» из седьмого по рангу дивизиона системы футбольных лиг.

«Брэдфорд Сити» был дисквалифицирован из этого сезона розыгрыша Кубка за выход на поле Кертиса Гуда, который не был заявлен на матч против «Брентфорда». В результате Брентфорду была присуждена техническая победа, однако командой из Брэдфорда была подана апелляция, которая была рассмотрена и принята Футбольной ассоциацией, вследствие чего была назначена переигровка между этими двумя командами, победу в которой одержал «Брентфорд».

Третий раунд

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Шестой раунд

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии по футболу на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии

2012/2013
Кубок Англии